Salamander:
 Salamander GmbH — немецкая обувная компания, основанная в 1885 году.
 Salamander — аркадная игра из серии Gradius, выпущенная компанией Konami в 1986 году.
 Salamander 2 — аркадный шутер 1996 года, продолжение игры «Salamander».
 Salamander — браузер под GNU/Linux.

См. также